Girls puede referirse a:

 Girls (serie de televisión), serie de televisión estadounidense de HBO.
 Girls (EP), EP en japonés del trío surcoreano EXO-CBX.
 Girls (EP de Aespa), segundo EP del grupo surcoreano Aespa.
 Girls (canción), canción del grupo surcoreano Aespa.